Adolphe-Frédéric V est un prince de la maison de Mecklembourg né le  à Neustrelitz et mort le  à Berlin. Il règne sur le grand-duché de Mecklembourg-Strelitz de 1904 à sa mort.

Biographie 

Adolphe-Frédéric V est le seul enfant survivant du grand-duc Frédéric-Guillaume de Mecklembourg-Strelitz et de son épouse Augusta de Cambridge. Par sa mère, il est le cousin de Mary de Teck, l'épouse du roi George V du Royaume-Uni.

Général de cavalerie dans l'armée prussienne, il participe à la guerre franco-allemande de 1870 et représente son père lors de la proclamation de l'Empire allemand, le , dans la galerie des Glaces du château de Versailles. Il devient grand-duc à la mort de son père, le .

Sa mère, d'origine britannique, est outrée par le comportement militariste de son fils. Elle écrit à sa nièce, Marie de Teck : . Il est chef du  du  du 30 mai 1904 au 14 november 1914.

Adolphe-Frédéric V meurt le  à Berlin. Son seul fils survivant lui succède sous le nom d'Adolphe-Frédéric VI.

Mariage et descendance 

Le , Adolphe-Frédéric V épouse la princesse Élisabeth (1857 – 1933) fille du duc Frédéric  d'Anhalt. Quatre enfants sont nés de cette union :
 Marie (1878 – 1948), épouse en 1899 le comte romain Georges Jametel (divorcés en 1908), puis en 1914 le prince  ;
 Jutta (1880 – 1946), épouse en 1899 le prince héritier Danilo II du Monténégro ;
 Adolphe-Frédéric VI (1882 – 1918), grand-duc de Mecklembourg-Strelitz ;
 Charles-Borwin (1888 – 1908).

Bibliographie 
 
 .

Liens externes

Ascendance 

Adolphefrederic 05
Général prussien de cavalerie
Grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge
Grand-croix de l'ordre de la Couronne de Wende
Grand-croix de l'ordre de Louis de Hesse
Chevalier grand-croix honoraire de l'ordre du Bain
Chevalier de la Jarretière
Récipiendaire de l'ordre du Griffon (Mecklembourg)
Récipiendaire de l'ordre du Lion d'or (Hesse-Cassel)
Récipiendaire de la croix d'honneur de l'ordre de Hohenzollern
Naissance en juillet 1848
Naissance à Neustrelitz
Naissance dans le grand-duché de Mecklembourg-Strelitz
Décès en juin 1914
Décès à Berlin
Décès à 65 ans
Grand-duc héritier de Mecklembourg-Strelitz